Carretó, trill de forma troncocònica
 Carretó o toro mecànic, vehicle elevador autopropulsat
 Carretó manual, caixó amb una roda i mànecs per a transportar materials